Influencer steht für:

 Influencer, Multiplikatoren in sozialen Netzwerken
 Influencer-Marketing, Marketing mit Influencern
 Influencer (Album), Album der  Hamburger Rapperin Haiyti (2020)
 Influencer (Buch), Sachbuch von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt (2021)